Hammarskjöldplatz steht für:
 Hammarskjöldplatz (Berlin)
 Hammarskjöldplatz (Hamburg), siehe Dammtor